

Nobelstraat (Hamont-Achel)
 Nobelstraat (Harelbeke)
 Arnould Nobelstraat (Leuven) 
 Nobelstraat (Tremelo)

Nobelstraat (Den Haag)
 Nobelstraat (Rotterdam)
 Nobelstraat (Utrecht)